Jørgen Nørgaard er navnet på flere personer:
 Jørgen Nørgaard (højesteretsdommer) (1939-2003) − dansk højesteretsdommer
 Jørgen Nørgaard (modeskaber) (1930-2020) − dansk modeskaber